Flamini ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Flamini (1917–1982), argentinisch-italienischer Fußballspieler und -trainer
 Francesco Flamini (1868–1922), italienischer Romanist, Italianist und Komparatist
 Mathieu Flamini (* 1984), französischer Fußballspieler